Дамиан Збожень (; ) — польский футболист, защитник клуба «Арка».

Карьера 
Дамиан начинал свою карьеру в довольно скромных польских клубах, а в 2007 году пополнил юношескую команду «Легия». В составе «Легии» он числился до 2013 года, однако так ни разу и не сыграл в её составе в матчах первенства Польши. В основном Дамиан выступал за другие польские клубы на правах аренды. В одном из таких клубов, «Белхатуве», состоялся его дебют в высшей лиге. Это произошло 30 июля 2011 года в матче против «Руха». В сезоне 2012/13 Дамиан был арендован «Пястом», а в 2013 году был выкуплен у «Легии» этим клубом. В феврале 2014 года Дамиан подписал контракт с «Амкаром».

Карьера в сборной 
Дамиан провёл один матч за молодёжную сборную Польши.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Арки» 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сандецья»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Арка»